Disordine – sinonimo di caos 
 Disordine mentale –  psicopatologia che causa disturbi all'organizzazione psichica
 Disordine – album di Cosmo del 2013

Altri progetti 

de:Störung
en:Disorder
es:Desorden
nl:Storing
ur:اضطراب